Леонтьев, Николай:
 Леонтьев, Николай Васильевич (1739—1824) — российский писатель, член Академии Российской; президент Медицинской коллегии.
 Леонтьев, Николай Иванович (1928—2020) — конструктор жидкостных ракетных двигателей и ракетных установок.
 Леонтьев, Николай Михайлович (1717—1769) — генерал-аншеф русской императорской армии, кавалер ордена св. Александра Невского.
 Леонтьев, Николай Николаевич (1772—1827) — генерал-майор; камергер.
 Леонтьев, Николай Николаевич (1780—1831) — генерал-лейтенант, директор военного поселения в Старой Руссе, убитый во время холерного бунта.
 Леонтьев, Николай Николаевич (1926—2009) — советский учёный в области строительной механики.
 Леонтьев, Николай Степанович (1862—1910) — путешественник и исследователь Африки, военный и политический деятель.